Il singolare dell'Ordina Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Ivan Ljubičić era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Viktor Troicki.

David Ferrer ha vinto in finale 6–4, 6–2, contro Marc Gicquel.

Teste di serie

  David Ferrer (campione)
  Richard Gasquet (secondo turno)
  Jarkko Nieminen (ritiro per infortunio)
  Ivan Ljubičić (secondo turno)

 Igor' Andreev (secondo turno)
 Mario Ančić (quarti)
 Guillermo Cañas (semifinali)
 Fabrice Santoro (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Ordina Open 2008
ATP Tour 2008